Пи-Би-Ес
 медијум за јавно емитовање